

Patronyme
Babanov (masculin ; en ) ou Babanova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Maria Babanova (1900-1983), actrice de théâtre soviétique
Ömürbek Babanov (1970-), homme politique kirghiz
Valeri Babanov (1964-), alpiniste russe

Patronyme russe